Фонд Эдуарда Рейна () — частный немецкий фонд, специализирующийся на поддержке научных исследований и образования, культуры и искусства в стране и за рубежом. Учрежден в Гамбурге в 1976 году. Основателем фонда был Эдуард Рейн — издатель журнала о радио и телевидении, изобретатель в области звукозаписи  .

Награды 
Фонд вручает ряд наград, среди которых:
 Премия за фундаментальные исследования. Гонорар 25 тысяч евро.
 Технологическая премия. Гонорар 30 тысяч евро.
 Культурная премия. Гонорар 10 тысяч евро.
 Кольцо Почёта Эдуарда Рейна — золотое кольцо с лунным камнем, обладателями которого одновременно являются лишь 10 человек.
Среди лауреатов Клод Шеннон, Владимир Котельников, Тим Бернерс-Ли, Ричард Хэмминг, Эндрю Витерби, Пол Лотербур, Конрад Цузе    .

Кольцо Почёта 
Награжденные Кольцом Почёта Эдуарда Рейна

 1980 – Зворыкин, Владимир Козьмич
 1981 – Вальтер Брух
 1982 – Грундиг, Макс
 1983 – Karl Holzamer
 1984 – Караян, Герберт фон
 1985 – Hugh Greene
 1986 – Ибука, Масару
 1987 – Werner Höfer
 1988 – Долби, Рэй
 1992 – Хелл, Рудольф
 1994 – Бернадот, Леннарт
 1998 – Heinz Zemanek
 2000 – Пирер, Хайнрих фон
 2001 – Ernst-Ludwig Winnacker
 2002 – Hans-Jürgen Warnecke
 2004 – Hubert Markl
 2007 – Терешкова, Валентина Владимировна
 2008 – Herbert Mataré
 2012 – Michael Sohlman
 2015 – Wolfgang Heckl

Премии 
Список награжденных по годам:

Технологическая премия 

 1979 – ; Yuma Shiraishi; Johannes H. Wessels
 1980 – B. Wendland, G. Broussard, K. Compaan, Jon K. Clemens, G. Dickopp, Eugene O. Keizer, Piet Kramer; Horst Redlich
 1981 – Günter Joschko, Werner Scholz; Minoru Morio, Shigeyuki Ochi; Katsuo Mori, Masahuru Kubo; Lodewijk F. Ottens, ; 
 1982 – Max Aigner, , Herbert Hopf, Rudolf Kaiser; Hans-Jürgen Kluth; Hiroki Sato
 1983 – Ljubumir Micic; Etsuro Saito; Horst Redlich
 1984 – A. Schauer, E. Geffcken, D. Littwin, W. Veith, K. Weingang, R. Wengert; Robert Suhrmann, Eckart Pech
 1985 – Вальтер Брух; Thomas S. Robson; Takashi Okada, Masayuki Hongo; Shinji Morozumi; Eckard Krüger, A. Heller, U. Kraus; F. Schröder, F. Stollenwerk
 1986 – K. Beckmann, D. Krahé; Wolf-Peter Buchwald; Stanley C. Fralick, Andrew Tescher; Otto Klank, Heinz Röbel, Peter Treytl; Kenzo Agakiri,  Kenji Nakano; Charles Schepers
 1987 – Robert R. Bathelt; Richard R. Taylor; Robert Suhrmann; Yasuro Hori, Kentaro Hanma; Rudolf Vollmer
 1988 – ; D. E. Castleberry, William W. Piper; Shigeo Mikoshiba, Shinichi Shinada
 1989 – Akira Hirota; Rainer Lüder, Gerhard Weil
 1990 – Isamu Washizuka, Kozo Yano, Hiroshi Take
 1991 – B. Strebel et al.
 1992 – Scott A. Brownstein, Stephen S. Stepnes; Abraham Hoogendoorn et al.
 1993 – Masao Tomioka, Shuhei Yasuda
 1994 – Хофф, Тед
 1995 – Larry Hornbeck
 1996 – Jürgen Dethloff, Roland Moreno
 1997 – Thomas Haug, Heikki Huttunen, Jan Uddenfeldt
 1998 – Бернерс-Ли, Тим
 1999 – Leonardo Chiariglione; Fabio Rocca
 2000 – Norman Abramson
 2001 – José Luís Encarnação
 2002 – Вирт, Никлаус
 2003 – Лотербур, Пол
 2004 – Шрёдер, Манфред
 2005 – Hisashi Kobayashi, François Dolivo, Evangelos S. Eleftheriou
 2006 – Ulrich Reimers
 2007 – Gerhard Sessler
 2008 – Siegfried Dais, Uwe Kiencke
 2009 – Martin Schadt
 2010 – Jens-Rainer Ohm, Thomas Wiegand
 2011 – Wolfgang Hilberg
 2012 – Bradford Parkinson
 2013 – Дэн Цинъюнь
 2014 – Имминк, Кеес Схаухамер
 2015 – Karlheinz Brandenburg, Bernhard Grill, Jürgen Herre 
 2016 – Blake S. Wilson; Erwin Hochmair, Ingeborg Hochmair-Desoyer

Культурная премия 

 1983 – ; Marlene Linke
 1984 – Klaus Juhnke, F. Müller, H. von Barnekow; , ; ARD-Team Warschau; , W. Trapp
 1985 – ; ; ; Roland Schraut, Joachim Meßner; Werner Klett
 1986 – ; Hans Peter Stadler; ; ; Ray Müller
 1987 – ; Anke Ritter; Irene Disch
 1988 – Peter Leippe; Michael Schmomers, ; Ch. Berg, , Jürgen Koch
 1989 – ; Heike Mundzeck, Rolf Pflücke
 1991 – 
 1993 – , 
 1995 – , 
 1996 – Sonja Bernadotte
 1997 – John Maddox (шеф-редактор Nature)
 1999 – Фест, Иоахим
 2000 – Ranga Yogeshwar
 2001 – Gerold Lingnau
 2002 – Armin Maiwald
 2003 – Фишер, Эрнст Петер
 2004 – Gerhard Vollmer
 2005 – Редакция отдела науки газеты Die Zeit (редактор Andreas Sentker)
 2006 – Rolf Becker
 2007 – Paul Dobrinski
 2008 – Norbert Lossau
 2009 – Klaus Rehfeld
 2010 – Уэйлс, Джимми
 2011 – Томлинсон, Рэй
 2012 – Dov Moran
 2013 – Jugend forscht
 2014 – Dava Sobel

Премия за фундаментальные исследования 

 1990 – 
 1991 – Шеннон, Клод
 1993 – , 
 1994 – Эндрю Витерби; 
 1995 – Цузе, Конрад
 1996 – Хэмминг, Ричард Уэсли
 1997 – Yasuharu Suematsu
 1998 – Зив, Яаков
 1999 – Котельников, Владимир Александрович
 2000 – Добеши, Ингрид
 2001 – Пейн, Дэвид Нил
 2002 – Robert Gray Gallager
 2003 – Paul J. Kühn
 2006 – Stephen B. Weinstein

Специальная премия 
 1987 – 
 1988 – 
 1988 – Международная почётная премия: директорат EUREKA (P. W. Bögels, G. Bolle, M. Hareng, R. W. Young)
 1989 –

См. также 
 Премия Кёрбера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Наука в Германии
Неправительственные фонды